Аске́р Алекпе́р оглы́ Абдулла́ев (; 1 января 1927, село Эйвазлы, Кубатлинский район, Азербайджанская ССР — 15 апреля 1998, Баку, Азербайджан) — советский и азербайджанский инженер-электрик, учёный, доктор технических наук (1969), лауреат Государственной премии СССР (1969), член-корреспондент Академии наук Азербайджанской ССР (1969), профессор (1970), лауреат премии Совета Министров СССР (1988).

Биография 
Аскер Абдуллаев родился 1 января 1927 года в селе Эйвазлы Кубатлинского района Азербайджанской ССР. Окончил среднюю школу в 1943 году. В 1949 году закончил энергетический факультет Азербайджанского индустриального института. После непродолжительной работы в Институте энергетики академии наук Азербайджанской ССР — аспирантура в Институте автоматики и телемеханики (ИАТ) Академии наук СССР под руководством М. А. Айзермана.

В 1953 году защитил кандидатскую диссертацию на тему автоматизации нефтедобычи в компрессорных скважинах и год проработал в ИАТ в должности младшего научного сотрудника. Член КПСС с 1953 года. В 1954 году в рамках Института нефтяного машиностроения «АЗИНМАШ» А. А. Абдуллаев руководил лабораторией автоматики и телемеханики и под его руководством были начаты работы по комплексной автоматизации на нефтепромыслах Азербайджана. С 1956 года — старший научный сотрудник.

В 1957—1959 зам. директора, в 1959—1985 годах — директор научно-исследовательского и проектного института (НИПИ) «Нефтехимавтомат». В 1985—1994 годах — генеральный директор научно-производственного объединения (НПО) «Нефтьгазавтомат» в составе: НИПИ «Нефтехимавтомат» (головная организация), Али-Байрамлинские заводы «Приборов», «Промышленная автоматика и телемеханика», Бакинский завод «Геофизприбор». Суммарное количество сотрудников объединения составляло около 2000 человек.

Скончался 15 апреля 1998 года в городе Баку в Азербайджане.

Научная деятельность 

Результаты научной деятельности А. А. Абдуллаева отражены в 19 книгах и брошюрах, более чем 200 статьях и 70 изобретениях. Принимал участие в докладах на международных конференциях, в том числе в США (Бостон — 1975 год, Аляска — 1987 год), Нидерланды (Гаага) − 1977 год, Венгрия (Будапешт) — 1982 год.

По мнению заместителя министра приборостроения средств автоматизации и систем управления СССР Е. Б. Смирнова труды А. А. Абдуллаева «обогатили теорию и практику автоматизации управления в нефтяной и газовой промышленности, заложили основы системного многоуровневого и многоконтурного подхода к автоматизации нефтяной промышленности на базе единого технического, информационного и организационного обеспечения.». В. А. Трапезников (академик, почётный директор института проблем управления) и И. В. Прангишвили (академик АН ГССР, директор института проблем управления) отмечали, что «им и его научной школой созданы общие принципы управления процессами переработки сырья углеводородного состава, развито новое направление — структурная адаптация при оценке параметров моделей технологических объектов управления»; «разработаны теоретические основы построения автоматизированных систем управления объединениями и предприятиями нефтедобычи и созданы информационно-управляющие комплексы. Разработаны теоретические и практические основы автоматизации и управления объектами транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов.».

Научно-педагогическая деятельность 
А. А. Абдуллаевым подготовлено более 40 кандидатов технических наук, несколько докторов наук. Он читал лекции в АзИНЕФТЕХИМ, написал учебник и по теории автоматического управления.

Звания, степени и награды 

 1953 — кандидат технических наук
 1966 — орден «Знак Почёта»
 1969 — лауреат Госпремии СССР — за участие (в качестве руководителя работы) в создании и широком внедрении систем и комплекса средств для автоматизации нефтяных промыслов Азербайджана
 1969 — доктор технических наук
 1969 — член-корреспондент Академии наук Азербайджанской ССР
 1970 — профессор Академии наук Азербайджанской ССР
 1970 — медаль «За трудовую доблесть»
 1971 — орден «Трудового Красного Знамени»
 1972 — заслуженный инженер Азербайджанской ССР
 1976 — орден Октябрьской Революции
 1988 — лауреат премии Совета Министров СССР

Память 
В конце 2007 года, к восьмидесятилетию со дня рождения А. А. Абдуллаева, бакинское издательство «Наука» выпустило библиографическую книгу «Аскер Абдуллаев — 80» в серии «Азербайджанские деятели науки и культуры».

Избранные монографии и статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Члены-корреспонденты АН Азербайджанской ССР
Инженеры Азербайджана
Инженеры-электрики